

Geografia 
 Laško – comune della Slovenia
 Łasko – frazione della Polonia

Sport 
 Irina Laško – tuffatrice russa, naturalizzata australiana
 KK Laško – società di pallacanestro con sede a Laško
 Michał Łasko – pallavolista polacco, naturalizzato italiano

Altro 
 Lasko – serie televisiva tedesca del 2009
 Pivovarna Laško – nota marca di birra Slovena prodotta nella città di Laško